Фаворитами соревнований в Мюнхене были олимпийский чемпион Мехико-1968 Виктор Санеев и Йорг Дремель из ГДР, выигравший у Санеева на чемпионате Европы 1971 года. Конкуренцию им мог составить кубинец Педро Перез, который в 1971 году на Панамериканских играх установил мировой рекорд 17,40 м, однако в Мюнхене он не прошёл в финал, оставшись 24-м в квалификационном списке.

Золотую медаль Санееву принёс прыжок на 17,35 в первой попытке. Дремель во второй попытке показал 17,02 и вышел на второе место, а в четвёртой попытке прыгнул на 17,31. Серебряный призёр Мехико-1968 бразилец Нельсон Пруденсио, который после первой попытки был вторым, в итоге занял третье место с результатом 17,05.

Через месяц после Олимпиады Санеев отобрал у Переза мировой рекорд, прыгнув на 17,44.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972—04.09.1972

Квалификационные соревнования 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972

36 участников разбиты на 2 группы из 19 и 17 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 16,20 м.

Финал 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972